Charles Moore (1820-1905), botanico scozzese
 Charles Willard Moore (1925-1993), architetto statunitense
 Charles Hewes Moore Jr. (1929 – ), atleta statunitense